Радомщанский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Лодзинское воеводство. Центр повята — город Радомско. Занимает площадь 1442,78 км². Население — 115 125 человек (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Радомско, Каменьск, Пшедбуж
 городские гмины: Радомско
 городско-сельские гмины: Гмина Каменьск, Гмина Пшедбуж
 сельские гмины: Гмина Добрышице, Гмина Гидле, Гмина Гомунице, Гмина Кобеле-Вельке, Гмина Кодромб, Гмина Льгота-Велька, Гмина Ладзице, Гмина Масловице, Гмина Радомско, Гмина Вельгомлыны, Гмина Жытно

Демография 
Население повята дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Лодзинского воеводства